

Ревуца — місто у складі Банськобистрицького краю.
 Ревуца — округ (район) в Банськобистрицькому краї.
 Ревуца — річка, ліва притока Вагу, протікає в окрузі Ружомберок.

Див. також 
 Ліптовське Ревуце